Трпими́ровичи () — княжеская, а с 925 года королевская династия хорватского государства, правившая (с перерывами) с 845 года до конца XI века. Первым королём Хорватии был Томислав I, коронованный в 925 году. Последний король из династии Трпимировичей Степан II умер в 1091 году, что повлекло за собой гибель независимого хорватского королевства и присоединения его на правах личной унии к Венгрии (см. Хорватия в унии с Венгрией).

Наиболее известные представители Трпимировичей: основатель династии Трпимир I (около 845—864), Томислав I (около 910 — около 928), Петар Крешимир IV (1058—74), Дмитар Звонимир (1075—1089)

Представители

Князья Хорватии 
 Трпимир I (845—864)
 Здеслав (878—879)
 Мунцимир (892—910)
 Томислав I (910—925)

Короли Хорватии 
 Томислав I (925—928)
 Трпимир II (928—935)
 Крешимир I (935—945)
 Мирослав (945—949)
 Михайло Крешимир II (949—969)
 Степан Држислав (969—997)
 Светослав Суронья (997—1000)
 Крешимир III (1000— c. 1030)
 Гоислав (1000—c. 1020)
 Степан I (c. 1030—1058)
 Петар Крешимир IV (1058—1074)
 Дмитар Звонимир (1075—1089)
 Степан II (1089—1091)
 Елена Красивая

Генеалогическое древо

См. также 
 Средневековая Хорватия
 Список королей Хорватии